Барантен (Barentin) — французская коммуна департамента Приморская Сена.
 Барантен, Шарль де (Charles de Barentin; 1738—1819) — французский министр юстиции.